Indonesië
 Sumowono (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sumowono (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java